2 miejscowości w Polsce: 
 Drochlin – wieś w woj. podlaskim, w pow. siemiatyckim, w gminie Grodzisk 
 Drochlin – wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Lelów